Felipe Carrillo Puerto (revolutionair) (1872–1924), een Mexicaans politicus
Felipe Carrillo Puerto (Quintana Roo), een naar Carillo Puerto genoemde stad in de Mexicaanse deelstaat Quintana Roo
Felipe Carrillo Puerto (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Quintana Roo